Dragpa Gyaltsen (Sakya) (1147-1216), een van de vijf grote meesters van de Sakya
Gongma Dragpa Gyaltsen (Phagmodrupa) (1374-1432), koning van Tibet uit de Phagmodrupa-dynastie
Dragpa Gyaltsen (Zimkhang Gongma) (1619-1656), een Tibetaans tulku en tegenstrever van de vijfde dalai lama